Dermatoom (anatomie), in de geneeskunde een deel van de huid dat door 1 segmentale zenuw vanuit het ruggenmerg wordt geïnnerveerd.
 Dermatoom (huidmes), in de chirurgie een apparaat waarmee een dunne laag huid kan worden afgeschaafd.